Dalager kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Dalager (Sønder Bjert Sogn) – en bebyggelse i Sønder Bjert Sogn
 Dalager (Fur Sogn) – en bebyggelse i Fur Sogn
 Dalager (Hoptrup Sogn) – en bebyggelse i Hoptrup Sogn
 Dalager (Sønder Borris Sogn) – en bebyggelse i Sønder Borris Sogn